Reinxeed (skrivet ReinXeed) är ett svenskt symphonic power metalband från Boden som grundades 2004.

Bandet består av medlemmarna Tommy "ReinXeed" Johansson, Alexander Oriz, Chris David och Alfred Fridhagen. Under 2008 släppte ReinXeed sitt första studioalbum "The Light" under Rivel Records. Detta hjälpte ReinXeed landa ett framträdande i Japan där de fått fans.

Historia 
Historien om ReinXeed började i Boden. ReinXeed är Johanssons musikaliska skapelse och vision och debutalbumet var The Light.

Tommy Johansson började spela gitarr vid nio års ålder efter att han sett Gary Moores video "Out In The Fields" och började sjunga vid 15 års ålder då han introducerades till Skid Row-låten "18 and Life". Hans dagar av mjukrock var över när han hörde Helloween och Stratovarius. Efter några år i musikskolan blev ReinXeed mer av en "enmansmusiker" som kunde spela gitarr, piano, sång, trummor, bas och även flöjt. År 2006 beslutade han att filmmusik blandad med melodisk power metal skulle vara mycket cool musik att komponera och spela in. Han gjorde i ordning en egen studio och började spela in dessa låtar igen med en bättre kvalitet, och publicerade dem på sin MySpace-sida. Kapellmästaren och trummisen Daniel Eskilsson i det svenska melodiska power metal-bandet Majestic Vanguard hörde ReinXeeds låtar och satte honom i kontakt med Christian Liljegren från Rivel Records. Jani Stefanovic från Divinefire och Essend Of Sorrow samproducerade och mixade albumet och hanterade trummorna.

I albumet The Light tog ReinXeed på sig en "enmansprojekt-roll" i och med att han hanterade så gott som alla delar i inspelningsprocessen (liknande Matt Smith med Theocracys första album). I albumet "Higher" backas däremot Johansson upp av ett fullständigt band i och med att han rekryterade två gitarrister (Kerry Lundberg och Mattias Johansson), en keyboardist (Henrik Fellermark), trummisen (Erik Forsgren) och basisten (Ace Thunder).

Bandet ändrade namn till Majestica 2019.

Album

The Light 
ReinXeed började spela in sitt första studioalbum med titeln The Light som släpptes den 12 mars 2008 i Japan och den 20 juni i Europa, via Rivel Records. Den musikaliska inspirationen i debutalbumet kom bland annat från Gary Moore, Angra, Stratovarius, Robby Valentine, Symphony X och Helloween. The Light kan bäst beskrivas som melodisk power metal med enstaka symfoniska inslag.

Higher 
Higher släpptes via Rivel Records den 15 maj 2009, och i Japan via King Records den 25 mars 2009, inklusive ett bonusspår "Dreams". Angelicwarlord.com ansåg att ljudmixen av Higher var renare i jämförelse med The Light med en "nästan perfekt" mix av gitarriff, trummor och keyboards. En kritik var bristen på "ett element av aggression", med gitarren som ibland försvann i mixningen: "Det finns delar av flera sånger där allt man hör är keyboard och trummor, vilket gör att man nästan längtar efter lite muskler från gitarren."

 Majestic 
Detta album har släppts världen över och är bandets tredje fullängdsalbum.

 1912 1912 är ReinXeeds fjärde album. En låt refererar till Titanic och dess förlisning. Den japanska utgåvan innehåller tre bonusspår: "ReinXeed Alliance", "Aces High" (en Iron Maiden-cover) och "Pray For Japan", en låt som skrevs för att stödja Japan i efterdyningarna av den jordbävning som inträffade den 11 mars 2011.

 Welcome to the Theater Welcome to the Theater är ReinXeeds femte studioalbum och är inspirerat av olika filmer, både musikaliskt och i texterna.

 A New World A New World är bandets senaste album och släpptes 2013. Samma år meddelade ReinXeed på sin hemsida att de skulle ta en paus från bandet för att sedan komma tillbaka. 

 Swedish Hitz Goes Metal 
Ett sidoprojekt av Tommy "ReinXeed" Johansson där han gör cover av svenska hits, av bland annat ABBA och Roxette.

Medlemmar
	
Nuvarande medlemmar
Tommy ReinXeed (Tommy Johansson) – sång, gitarr, keyboard (2000–idag)
Alexander Oriz – gitarr, bakgrundssång
Chris David – basgitarr (2012–idag)
Alfred Fridhagen – trummor (2012–idag)

Tidigare medlemmar
Nic Svensson – basgitarr
Christer Viklund – basgitarr
Linus Eriksson – basgitarr, bakgrundssång
Viktor Olofsson – trummor
Robin Sjögren – trummor
Björn Brun Edlund – trummor
Erik Forsgren – trummor
Mattias Lindberg – trummor
Mattias Johansson	– gitarr
Calle Sundberg – gitarr
Kerry Lundberg – gitarr, bakgrundssång
Pontus Allebo	– gitarr, bakgrundssång
Henrik Fellermark – keyboard

 Diskografi 
 Demo 
2002 – Future Land Studioalbum 
 2008 – The Light 2009 – Higher 2010 – Majestic 2011 – 1912 2012 – Welcome to the Theater 2013 – A New World EP 
2004 – Lionheart Samlingsalbum 
 2011 – Swedish Hitz Goes Metal 2013 – Swedish Hitz Goes Metal Vol. 2''

Referenser

Externa länkar 

Officiell webbplats

Musikgrupper bildade 2004
Musik i Boden
Svenska power metal-grupper
Symphonic metal-grupper